Osoby o tym nazwisku:
 Cezary Żyromski – polski dziennikarz
 Zbigniew Żyromski – polski ekonomista, działacz społeczny, dokumentalista